Die Iran International 2010 im Badminton fanden in Teheran vom 3. bis zum 6. Februar 2010 statt. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Finalergebnisse

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2010
Badminton 2010
Badmintonwettbewerb in Teheran